Der Kanton Avesnes-sur-Helpe ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 7. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Avesnes-sur-Helpe.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Nord